Лукман Аруна (, *4 грудня 1990, Лагос, Нігерія) — нігерійський футболіст.
 2313 Аруна (2313 Aruna) — астероїд головного поясу.
 Аруна Коне (фр. Arouna Koné, нар. 11 листопада 1983, Аньяма) — івуарійський футболіст.
 Аруна Бабангіда (англ. Haruna Babangida, нар. 1 жовтня 1982, Адуна) — нігерійський футболіст.